Горохо́вский (укр. Гороховський, ивр. גורוכובסקי) — топонимическая фамилия, распространённая среди украинцев и евреев; также топоним. 

Известные носители фамилии:
 Гороховский, Александр Григорьевич (род. 1956) — российский учёный.
 Гороховский, Анатолий Владимирович (1925—2003) — главный редактор издательств технической литературы.
 Гороховский, Евгений Эдуардович (1951—2021) — российский художник.
 Гороховский, Лазарь Захарович (1925—1996) — советский учёный.
 Гороховский, Леон Теодорович (1943—2010) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Гороховский, Максим Вячеславович (род. 1980) — белорусский футболист.
 Гороховский, Шрага (Горен, 1898—1972) — израильский политик, депутат кнессета 1-го созыва.
 Гороховский, Эдуард Семёнович (1929—2004) — советский и немецкий художник.
 Гороховский, Юрий Николаевич (1907—1973) — советский физикохимик.

Топоним 
 Гороховский — починок в Никольском районе Вологодской области.
 Гороховский — хутор в Ростовской области.

См. также 
 Горох (значения)
 Горохов
 Гороховка
 Горохово
 Гороховое
 Гороховская
 Гороховский переулок
 Гороховское
 Гороховы

Примечания